Liga Campionilor 2008-2009 a fost cea de-a cincizeci și patra ediție a competiției de fotbal Liga Campionilor (a șaptesprezecea a noului format). Finala s-a jucat la Roma, pe data de 27 mai 2009, între deținătoarea trofeului, Manchester United, și FC Barcelona și a fost câștigată de Barcelona cu 2-0.

Echipe participante 

76 de echipe au participat în sezonul 2008-2009 al Ligii Campionilor de la 52 asociații. Fiecare asociație are un număr stabilit de echipe calificate în Liga Campionilor pe baza coeficientului UEFA. Liechenstein (asociația 37) nu are nicio echipă în această competiție. 
Mai jos este schema de calificare pentru Liga Campionilor 2008-2009:

 Asociațiile 1-3 (Spania, Anglia și Italia) au avut câte 4 echipe calificate
 Asociațiile 4-6 (Franța, Germania și Portugalia) au avut câte 3 echipe calificate
 Asociațiile 7-15 (România, Olanda, Rusia, Scoția, Ucraina, Belgia, Cehia, Turcia și Grecia) au avut câte 2 echipe calificate
 Asociațiile 16-36, 38-53 au avut câte 1 echipă calificată
 
Turul 1 preliminar:  (28 de echipe)

 28 de campioane de la asociațiile 25-36, 37-53 

Turul 2 preliminar:  (28 de echipe)

 14 câștigătoare din turul 1 preliminar
 8 campioane de la asociațiile 17-24 (Elveția, Norvegia, Israel, Serbia, Danemarca, Austria, Polonia și Ungaria)
 6 echipe clasate pe locul 2 de la asociațiile 10-15 

Turul 3 preliminar:  (32 de echipe)

 14 câștigătoare din turul 2 preliminar
 6 campioane de la asociațiile 11-16
 3 echipe clasate pe locul 2 de la asociațiile 7-9
 6 echipe clasate pe locul 3 de la asociațiile 1-6
 3 echipe clasate pe locul 4 de la asociațiile 1-3 

Faza grupelor:  (32 de echipe)

 16 câștigătoare din turul 3 preliminar
 10 campioane de la asociațiile 1-10
 6 echipe clasate pe locul 2 de la asociațiile 1-6

Turul 1 preliminar

Turul 2 preliminar

Turul 3 preliminar

Faza grupelor

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza eliminatorie

Golgheteri 

 Source: Top Scorers - Final - Wednesday 27 May 2009 (after match) (accessed 27 May 2009)

 Nu se iau în calcul golurile marcate în cele 3 tururi preliminare.
 În prima etapă a grupelor s-au marcat 36 de goluri.

Calendar 

Calendarul arată datele meciurilor și ale tragerilor la sorți.

Vezi și 
 Cupa UEFA 2008-09
 Cupa UEFA Intertoto 2008

Legături externe 
 Site oficial UEFA
 Site de coeficienți al lui Bert Kassiesa

Sezoanele Ligii Campionilor
2008 în fotbal
2009 în fotbal